Zlataritsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Zlataritsa, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Zlataritsa (vattendrag), Blagoevgrad, 
 Zlataritsa (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Zlataritsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar